Большой словарь истории Японии (, ) — японский словарь, посвященный вопросам истории Японии. Издан издательством Йосикава Кобункан в 1979 — 1997 годах в Токио под руководством Сакамото Таро. 

Состоит из 15 томов и 17 книг. Содержит 54 тысяч статей, написанных 3000 учеными. Каждый том имеет в среднем 1000 страниц. Награжден 45-ю премиями Кикути Кана. Крупнейший справочник по истории Японии.

С 2010 года содержание словарь выложено в интернет. По состоянию на 2010 год месячная абонентская плата за пользование словарём составляла 300 долларов США, годовая — 2500 долларов США.

Тома

Источники и литература 
  國史大辭典 / 国史大辞典編集委員会編. — 東京: 吉川弘文館, 1979.3-1997.4.

Ссылки 
  Большой словарь истории Японии // Официальная страница издательства Йосикава Кобункан
  Большой словарь истории Японии онлайн
『国史大辞典』（吉川弘文館サイトより）
 前田求恭「」 （千代田区図書館人文会連続セミナーより）
『国史大辞典公開のお知らせ』（ジャパンナレッジサイトより）
 前田求恭インタビュー『ニッポン書物遺産「国史大辞典」』（ジャパンナレッジサイトより）

История Японии
Словари Японии